Dar el makhzen (variante : dar el maghzen), ou « maison du makhzen », est un terme vieilli ; il désignait naguère, au Maroc, le .

Il y en a eu plusieurs au fil du temps, répartis dans les « villes impériales » (tels ceux de Fès, de Meknès et de Rabat). De nos jours, tous font partie des différents palais du roi, et le plus important est celui de Rabat  où Mohammed VI siège, avec les services qui lui sont rattachés, uniquement pour les besoins de sa charge.

Référence 

Palais au Maroc 
Résidence du roi du Maroc
Bâtiment gouvernemental